

Cinema 
 The Poet – film del 2003 diretto da Paul Hills
 The Poet – film del 2007 diretto da Damian Lee

Letteratura 
 Il poeta (The Poet) – romanzo di Michael Connelly del 1996

Musica 
 The Poet  – album di Bobby Womack del 1981